A 2007-es Australian Open férfiversenyét a svájci Roger Federer nyerte a chilei Fernando González előtt.

Kiemeltek 

 Roger Federer (Bajnok)
 Rafael Nadal (negyeddöntő)
 Nyikolaj Davigyenko (negyeddöntő)
 Ivan Ljubičić (első kör)
 James Blake (negyedik kör)
 Andy Roddick (elődöntő)
 Tommy Robredo (negyeddöntő)
 David Nalbandian (negyedik kör)
 Mario Ančić (negyedik kör)
 Fernando González (döntő)
 Márkosz Pagdatísz (második kör)
 Tommy Haas (elődöntő)
 Tomáš Berdych (negyedik kör)
 Novak Đoković (negyedik kör)
 Andy Murray (negyedik kör)
 David Ferrer (negyedik kör)

 Jarkko Nieminen (második kör)
 Richard Gasquet (negyedik kör)
 Lleyton Hewitt (harmadik kör)
 Radek Štěpánek (harmadik kör)
 Dmitrij Turszunov (harmadik kör)
 Dominik Hrbatý (harmadik kör) 
 Robin Söderling (első kör)
 Juan Carlos Ferrero (második kör)
 Mihail Juzsnij (harmadik kör)''
 Marat Szafin (harmadik kör)
 José Acasuso (első kör)
 Sébastien Grosjean (harmadik kör)
 Xavier Malisse (első kör)
 Agustín Calleri (első kör)
 Stanislas Wawrinka (harmadik kör)
 Nicolás Almagro (első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

F1